Чориев — фамилия; женская форма — Чориева. Известные носители:

 Чориев, Дильшод Кобилмухамедович (1985) — узбекский дзюдоист.
 Чориев, Нормумин Аманович (род. 1959) — узбекский государственный деятель.
  (род. 1972) — поэт, философ.
 Чориев, Фаррух (род. 1984) — таджикский футболист, выступающий за Регар-ТадАЗ.
 Чориев, Таваккал Равшанович (род. 1967) — узбекский преподаватель и государственный деятель.

 Чориева, Мавзуна (род. 1992) — таджикская спортсменка, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.